Publius Licinius Calvus Esquilinus; i. e. 400 és i. e. 396 consulja
 Caius Licinius Calvus; i. e. 364 consulja
 Caius Licinius Stolo; i. e. 361 consulja
 Caius Licinius Varus; i. e. 236 consulja
 Publius Licinius Crassus Dives; i. e. 205 consulja
 Publius Licinius Crassus; i. e. 171 consulja
 Caius Licinius Crassus; i. e. 168 consulja
 Lucius Licinius Lucullus; i. e. 151 consulja
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus; i. e. 131 consulja
 Caius Licinius Geta; i. e. 116 consulja
 Publius Licinius Crassus; i. e. 97 és i. e. 95 consulja
 Lucius Licinius Lucullus; római hadvezér, i. e. 74 consulja
 Marcus Licinius Crassus; i. e. 70 és i. e. 55 consulja
 Lucius Licinius Murena, i. e. 62 consulja
 Marcus Licinius Crassus; i. e. 30 és i. e. 14 consulja
 Aulus Licinius Nerva Silianus; 7 consulja
 Marcus Licinius Crassus Frugi; 27 consulja
 Caius Licinius Mucianus; 64 consul suffectusa
 Aulus Licinius Nerva Silianus; 65 consulja
 Lucius Licinius Sura; 102 és 107 consulja
 Quintus Licinius Silvanus Granianus Quadronius Proculus; 106 consul suffectusa
 M(anlius?) Licinius Ruso; 112 consul suffectusa
 Marcus Licinius Celer Nepos; 127 consul suffectusa
 Publius Licinius Pansa; 134 consul suffectusa
 Quintus Licinius Modestinus Sextus Attius Labeo; 146 consul suffectusa
 Tiberius Licinius Cassius Cassianus; 147 consul suffectusa
 Marcus Statius Priscus Licinius Italicus; 159 consulja
 Publius Licinius Egnatius Gallienus római császár
 Licinius római császár
 Valerius Licinianus Licinius; az előbbi fia
 Caius Licinius Mucianus, római politikus és író